Louise-Marie est un nom propre ou commun pouvant désigner:

Prénom 
Le prénom Louise-Marie peut référer à plusieurs personnages historiques:

Belgique 
 Louise-Marie d'Orléans, ou Louise d'Orléans, (1812-1850), première Reine de Belgique, femme de Léopold Ier de Belgique.

France 
 Louise-Marie de Gonzague, (1611-1667), princesse française.
 Louise-Marie de Lanternât, (1663-1730), poétesse et historienne française.
 Louise Marie Madeleine Fontaine, (1706-1799), femme d'esprit française.
 Louise-Marie de France, (1717-1787), fille de Louis XV de France.
 Louise-Marie Adelaïde de Bourbon, (1753-1721), duchesse de Chartres, puis d'Orléans.
 Louise-Marie de Bourbon, (1773-1802), princesse des Deux-Siciles.
 Louise Marie thérèse d'Artois, (1819-1864), fille de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry et de Caroline de Naples et de Sicile.

Autres 
 Le Louise-Marie (F931)  est un navire de guerre belge. C’est  l'une des deux frégates de classe Karel Doorman de la Composante Marine.
 Louise-Marie est un hameau belge des communes de Markedal et Renaix.